Barchetta (Corsica), een gehucht van de Franse gemeente Volpajola op het eiland Corsica
 Fiat Barchetta, een kleine roadster van Fiat